Boydell est un patronyme porté par plusieurs personnalités :
 John Boydell (1719 - 1804), éditeur, homme politique, graveur et mécène britannique ;
 Il a notamment créé la Boydell Shakespeare Gallery, un projet éditorial et de galerie à Londres ;
 Josiah Boydell (1752 - 1817), éditeur, peintre et graveur britannique, neveu de John et co-éditeur de la Boydell Shakespeare Gallery ;
 John & Josiah Boydell est une maison d'édition et entreprise familiale créée à Londres par John et Josiah Boydell ;
  (1896 - 1984), graphiste britannique ;
 Il existe un autre  (1839-1913), peintre, sans lien apparent avec le premier cité.